Первый дивизион 1991 () — 49-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 7 апреля 1991 года и закончился 6 октября 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1991
Фарерские острова
1991 год на Фарерских островах